Christchurch kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Christchurch,

Barbados 

 Christ Church (parish i Barbados),

Nya Zeeland 

 Christchurch, regionhuvudort, Canterbury, Christchurch City,

Storbritannien 

 Christchurch, Wales, ort, 
 Christchurch, Dorset, ort i England, 
 Christchurch (distrikt), tidigare distrikt i Dorset
 Christchurch, Cambridgeshire, ort i England, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar